szezon, sportidény
Szezon bánsági folyóiratok Aradon (1919-20) és Temesváron (1926-28)
Szezon magyar filmvígjáték (2004)